Феридун Занди (, 26 апреля 1979, Эмден, Нижняя Саксония) — иранский футболист, играющий на позиции полузащитника. В настоящее время — ассистент в дубле клуба «Санкт-Паули».

Ранняя биография 
Феридун Занди родился в городе Эмден, в северной Германии, его отец — иранского происхождения, а мать — немка. Занди владеет немецким и персидским языками. Занди начал заниматься футболом в раннем возрасте, обучаясь ему в различных детских футбольных школах поблизости от своего родного города.

Клубная карьера 
Занди вызывался юношескую сборную Германии и играл за клуб «Меппен» до перехода во «Фрайбург» в 2000 году. Однако там он не смог закрепиться в основном составе и был продан в клуб Второй Бундеслиги «Любек». В новом для себя команде Занди смог зарекомендовать себя и стать одним из опаснейших атакующих игроков во Второй Бундеслиге.

После двух успешных сезонов в Любеке Занди перешёл в «Кайзерслаутерн» в 2004 году, получив 10-й номер в команде. Однако несмотря на подобный аванс Занди приходилось с трудом добиваться места в основном составе, ему даже не помогало то, что команда испытывала финансовые проблемы и соответственно текучку кадров.

В сезоне 2005/06, закончившемся для «Кайзерслаутерна» вылетом из Бундеслиги, положение в команде ухудшалось, в некоторые периоды он даже перестал в число запасных. В сентябре 2006 года он подписал одногодичный контракт с клубом Второй Бундеслиги «Кобленцем», однако в январе 2007 года Занди покинул эту команду, проведя за неё считанные матчи.

Кипр 
2 января 2007 года Занди подписал контракт до конца сезона 2006/2007 с кипрским клубом «Аполлон». 18 января 2008 года он переходит в «Олимпиакос» из Никосии. А 24 марта 2009 года — в кипрский же клуб «Алки», где впервые за долгое время проводит успешный сезон, становясь лучшим бомбардиром команды.

Иран 
В 2009 году Занди переходит в иранский «Стил Азин», где проводит следующие два сезона. После вылета клуба из Про Лиги Занди в августе 2011 года перешёл в тегеранский «Эстегляль». 22 октября 2011 года Занди дебютирует в его составе в матче против «Зоб Ахана», в котором ему удаётся сделать голевую передачу. В том же сезоне он выигрывает Кубок Ирана. 29 сентября 2012 года Занди покинул «Эстегляль», перейдя в катарский «Аль-Ахли».

Клубная статистика

Международная карьера 
Будучи рождённым в Германии, Занди не мог играть за сборную Ирана, так как не имел иранского гражданства. Однако Иранская футбольная федерация добилась разрешения для Занди представлять страну и он дебютировал в составе сборной во втором раунде отборочного турнира Чемпионата мира 2006 в матче против сборной Бахрейна.

Занди попал в состав сборной Ирана на Чемпионат мира 2006 года. Из 3-х матчей Ирана на турнире Занди появлялся на поле в двух: в играх группового турнира против сборных Португалии и Анголы. Первую игру сборной против Мексики занди пропустил, во втором матче с португальцами он появился на поле на 65-й минуте, заменив полузащитника Али Карими. В последнем матче с ангольцами Занди вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, получив на 91-й минуте жёлтую карточку.

28 мая 2012 Занди сообщил о том, что завершает международную карьеру.

Голы за сборную Ирана

Авария 
В 2005 году Занди стал жертвой тяжёлого дорожно-транспортного происшествия на шоссе. Когда другой машина вильнула влево прямо перед ним, Занди пришлось уклониться и он врезался в американский армейский грузовик.

Примечания

Ссылки 
 Феридун Занди на PersianLeague.com
 Феридун Занди на TeamMelli.com
 
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Меппен»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Кобленц»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Алки»
Игроки ФК «Стил Азин»
Игроки ФК «Любек»
Игроки ФК «Эстегляль»